Argentino Molinuevo ist der Name folgender Personen:
* Argentino Molinuevo (Reiter, 1911) (1911–2006), argentinischer Reiter
 Argentino Molinuevo (Reiter, 1945) (* 1945), argentinischer Reiter